Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1958 — восемнадцатый чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 27 ноября по 28 декабря в Харькове.

Финал — 22 участницы. Порядок проведения: 4 полуфинала (Батуми, Кишинёв, Новосибирск и Полтава), по 4 победителя допускались в финал. Персонально приглашены: Е. Быкова, В. Борисенко, Л. Вольперт, К. Зворыкина, С. Роотаре и О. Рубцова. После 6 туров лидировали Быкова и Н. Гаприндашвили (по 5½ очков), но затем уступили лидерство; 1—2-е места разделили Вольперт и Зворыкина — по 14 очков; 3-е место заняла Гаприндашвили (присвоено звание мастера) — 13½ очков.

Вольперт выиграла в 1959 году дополнительный матч — 2½ : 1½ (+2 −1 =1) и 2-й раз стала чемпионкой страны.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «Шахматы в СССР», Номер 3, март 1959 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1958 год в шахматах
Спортивные соревнования в Харькове
Ноябрь 1958 года
Декабрь 1958 года
Спорт на Украине в 1958 году
Чемпионаты СССР в 1958 году
1950-е годы в Харьковской области